Mondebat steht für:

 Garlède-Mondebat, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques 
 Couloumé-Mondebat, französische Gemeinde im Département Gers